Hybrid fibre-coaxial –  hybrydowa sieć wykorzystująca jednocześnie medium światłowodowe i różnego rodzaju koncentryczne kable sygnałowe.
Oznaczenie kodowe częściowo fluorowanych alkanów, zbudowanych z trzech pierwiastków: H, F, C. Zob. też halogenki alkilowe i freony.